Брения-Альта ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Пальма. Занимает площадь 30,82 км². Население 7347 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Педро Апостоль.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Breña Alta

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе